Пугачі — птахи родини Совових

Пугачі — хутір, Губкінський міський округ, Бєлгородська область
 Пугачі — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область